Старосокольники — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена на левом (северном) берегу реки Удрай (Большой Удрай), в 10 км к западу от города Новосокольники. Напротив, на противоположном (правом) берегу Удрая, находится деревня Заречье.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 203 человека.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав Маевской волости, с 2006 до 2015 года — в состав ныне упразднённой Окнийской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района